Морнос — греческий топоним. Может означать:

 Морнос — река.
 Морнос (водохранилище) — водохранилище.